Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue du Landy :
 Rue du Landy à Clichy, en France.
 Rue du Landy, rue qui traverse les communes de Saint-Ouen, dans le Vieux Saint-Ouen, Saint-Denis dans le quartier de La Plaine Saint-Denis, et Aubervilliers, en France.
 Avenue du Landy à Villepreux, en France.

Landy